Albanien er en uafhængig stat på Balkan-halvøen i det sydøstlige Europa.
 
Herudover kan Albanien, eller Albania, også henvise til andre ting:

 Kongeriget Albanien (1272-1368), kongerige etableret i 1272
 Albania Veneta, venetianske besiddelser i kystområdet omkring det, der i dag er det nordlige Albanien samt Montenegros kyst.
 Sanjakken Albanien, en underinddeling af Rumelia Eyalet i det Osmanniske Rige i perioden 1385–1466
 Albansk Vilayet, en vilayet i det Osmanniske Rige i 1912
 Uafhængigt Albanien, en tidligere ikke-anerkendt stat etableret i 1912 bestående af territorierne Kosovo Vilayet, Monastir Vilayet, Shkodër Vilayet og Janina Vilayet
 Republikken Centralalbanien, en kortlivet ikke-anerkendt stat etableret 16. oktober 1913 med administrativt center i Durrës
 Fyrstendømmet Albanien, 1913-1925, lokalt kaldet et kongerige
 Albanske Republik, en republik i perioden 1925–1928, som var et de facto protektorat af Kongeriget Italien
 Kongeriget Albanien (1928–1939), var det konstitutionelle monarki i Albanien mellem 1928 og 1939, som var et de facto protektorat af Kongeriget Italien
 Kongeriget Albanien (1939-1943), et protektorat af Kongeriget Italien
 Kongeriget Albanien (1943-1944), en klientstat for Nazityskland
 Socialistiske Folkerepublik Albanien, den socialistiske republik fra 1976 til 1991
 Kaukasisk Albanien (eller Arran), et historisk territorie i det sydlige Kaukasus med grænser omtrent svarende til det moderne Aserbajdsjans
 Albania (satrapi), samme område da det var underlagt det iranske sassanidiske rige
 En middelalderlig latiniseret variant af Alba, det oldgæliske navn for Skotland eller Storbritannien
 Flere byer i Colombia :
 Albania (La Guajira)
 Albania (Santander)
 Albania (Caquetá)
 Albania (album), et album fra 1973 af Marinella